Василий Алексеевич Щолков (1809—1892) — генерал-лейтенант Русской императорской армии, начальник Императорского дворцового телеграфа.

Биография 

Василий Щолков родился в 1809 году, образование получил в Дворянском полку (Константиновское военное училище) и по окончании курса в 1829 году поступил на военную службу.

В 1831 году он принимал участие в военных действиях в польской войне, а спустя девять лет, в 1840 году, в чине капитана перешел на службу в телеграфное ведомство.

До 1850 года Василий Щолков занимал должность помощника 1-й дирекции Варшавской телеграфной линии, а затем был назначен начальником той же дирекции.

С 1854 по 1858 год он исполнял должность начальника электромагнитной телеграфической линии между Санкт-Петербургом и Варшавой, Петербургом и Кронштадтом, Императорским Зимним Дворцом и Петербургской станцией Московской (Николаевской) железной дороги.

С 1858 года он состоял начальником отделения Императорского дворцового телеграфа, а с 1863 года в течение двадцати лет был начальником последнего. За этот период времени Щолков в 1871 году произведен был в генерал-майоры, в 1877 году принял участие в Русско-турецкой войне и по окончании её получил чин генерал-лейтенанта (1879).

С 1883 года он был назначен состоять при Императорской главной квартире.

Василий Алексеевич Щолков скончался в Санкт-Петербурге 10 мая 1892 года. Похоронен на Смоленском православном кладбище вместе с Ольгой Михайловной Щолковой (31.05.1804 — 22.04.1889); с ними же погребён и сын, умерший в молодом возрасте гвардии ротмистр Алексей (04.04.1843 — 16.02.1876).

Его продолжительная и полезная служба была отмечена многими наградами: неоднократно он удостаивался монаршего благоволения и благодарности, имел несколько Высочайше пожалованных ему бриллиантовых перстней, в том числе один с вензелем Высочайшего имени; знаки беспорочной службы на XX и за L лет и много орденов, до ордена Белого Орла включительно.

Примечания

Литература 
 Волков С. В.  Генералитет Российской империи. Энциклопедический словарь генералов и адмиралов от Петра I до Николая II. Том II. Л—Я. — М., 2009. — С. 786. ISBN 978-5-9524-4167-5
 
 Список генералам по старшинству. Составлен по 1 сентября 1890 года. — СПб., 1890. — С. 147.
 "Новости", 1892 г., мая 11.
 "Новое Время", 1892 г., № 5819.
 "Правительственный Вестник", 1892 г., № 102.
 Календарь Суворина на 1893 г., стр. 337.

Генерал-лейтенанты (Российская империя)
Участники подавления Польского восстания 1830—1831 годов
Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Похороненные на Смоленском православном кладбище